Camaño ou Camano peut faire référence à :

 Iker Camaño (né en 1979), coureur cycliste espagnol,
 Eduardo Camaño (né en 1946), homme politique argentin,
 Île Camano, une île du Puget Sound dans l'État américain de Washington, nommée d'après l'explorateur espagnol Jacinto Caamaño.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme